Peter Reid je lahko:

 Peter Reid (nogometaš)
 Peter Reid (šahist)
 Peter Reid (triatlonec)